Ян Циммерман:
* Циммерман, Ян Вендель Герстенхауэр (1816—1887) — голландский художник и литограф.
  (род. 1985) — немецкий футболист.
  (род. 1993) — немецкий волейболист.